Буршье () или Бушер () — угасший знатный средневековый английский род. Название рода произошло от . Его представители носили титулы барона и виконта Буршье, барона Бернерс и Фицуорин, графов д’Э и Эссекс.

История 
Род известен с XIII века. Владения рода располагались в графстве Эссекс. В XIV году выдвинулся Роберт (ум. 1349), 1-й барон Буршье. В составе английской армии он принимал участие в нескольких сражениях Столетней войны, включая битву при Креси. Некоторое время Роберт занимал пост лорда Верховного канцлера Англии. От его двух сыновей пошли 2 ветви рода. Старший сын Роберта, Джон (ум. 1400), унаследовал отцовский титул. Как и отец он принимал активное участие в Столетней войне, участвовал во многих сражениях во Франции и Испании. После смерти в 1432 году его внучки Элизабет ветвь угасла, а баронский титул перешёл к другой ветви рода, родоначальником которой был младший сын Роберта, Уильям. Его сын, Уильям (1386 — 28 мая 1420) женился на Анне (Энн) Глостер, дочери Томаса Вудстока, герцога Глостер, благодаря чему породнился с королевской семьёй. В 1419 году король Англии Генрих V даровал Уильяму обширные владения в Нормандии и титул графа Э. Он умер в 1420 году, оставив четырёх сыновей. Из них Томас (ок. 1413 — 30 марта 1486) избрал духовную карьеру. В 1454 году он стал архиепископом Кентерберийским и играл заметную роль во время войны Алой и Белой розы. От трёх же других сыновей Уильяма пошли три ветви рода.

Ветвь графов Эссекс 
Родоначальником данной ветви стал старший из сыновей Уильяма Буршье, графа д’Э — Генри Буршье (ок. 1404 — 4 апреля 1583). Он унаследовал пожалованные Генрихом V его отцу владения в Нормандии, однако после отступления англичан из Франции их потерял. Но в 1432 году Генри унаследовал баронство Буршье. Кроме того, он женился на сестре герцога Ричарда Йоркского, благодаря чему во время войны Алой и Белой розы держал сторону Йорков. Он участвовал в нескольких сражениях в составе армии Йоркистов и после того, как в 1461 году королём стал племянник его жены Эдуард IV, Генри получил титул графа Эссекса.

Наследником Генри в 1483 году стал его внук Генри Буршье (до 1472 — 13 марта 1540), 2-й граф Эссекс и 6-й барон Буршье. Поскольку он не оставил сыновей, титул графа Эссекса был упразднён. Единственная дочь Генри, Анна (ум. 1571), унаследовала титул баронессы Буршье. После её смерти ветвь угасла, а титул баронов Буршье унаследовал Уолтер Деверё, правнук Сисели Буршье, сестры Генри Буршье, 2-го графа Эссекса. Позже для него был восстановлен и титул графа Эссекс.

Ветвь баронов Фицуорин и графов Бата 
Родоначальником данной ветви стал третий из сыновей Уильяма Буршье, графа д’Э — Уильям Буршье (ум. ок. 1470). Он посредством брака унаследовал титул барона Фицуорина. Его внук Джон Буршье (20 июля 1470 — 30 апреля 1539), 11-й барон Фицуорин, в 1536 году получил титул графа Бата.

По мужской линии род угас после смерти Генри Буршье (1593 — 15 августа 1654), 15-го барона Фицуорин и 5-го графа Бат.

Ветвь баронов Бернес 
Родоначальником данной ветви стал младший из сыновей Уильяма Буршье, графа д’Э — Джон Буршье (ок. 1415 — 15 мая 1474). Для него был создан титул барона Бернерса. Его внук Джон (1467 — 16 марта 1532), 2-й барон Бернерс, был канцлером казначейства в 1516—1527 годах. Сыновей он не оставил, титул унаследовала его старшая дочь Маргарет, однако она им никогда не пользовалась.

Из этой ветви также известна Маргарет Буршье (1468—1551), баронесса Брайан, сестра Джона, 2-го барона Бернерс. Она последовательно была гувернанткой детей короля Генриха VIII — Марии, Елизаветы и Эдуарда.

Генеалогия 
Роберт де Буршье; жена: Эмма
 Джон Буршье из Стенстед Холла (ум. 1329), судья; жена: Хелен де Колчестер, дочь Уолтера де Колчестера и Джоан де Моншенси
 Роберт Буршье (ум. 1349), 1-й барон Буршье, лорд Верховный канцлер Англии в 1340—1341; жена: Маргарет Прейер, дочь сира Томаса Прейера из Сайбл-Хедингхема и Маргарет де Эссекс
 Джон Буршье (март 1329—1400), 2-й барон Буршье с 1349; жена: Элизабет Коггешолл, дочь сира Джона Коггешолла
 Бартоломью Буршье (ум. 1409), 3-й барон Буршье с 1400; 1-я жена: Маргарет, вдова Джона де Саттона; 2-я жена: Идонея Ловей
 Элизабет Буршье (ум. 1 июля 1433), 4-я баронесса Буршье с 1409; 1-й муж: сир Хьюго Стаффорд (ок. 1382 — 25 октября 1420), 1-й барон Стаффорд с 1411; 2-й муж: сир Льюис Робсарт (ум. 1431)
 Уильям Буршье (ум. 1375); жена: Элеанор де Лувен (27 марта 1345 — 5 октября 1397), дочь Джона де Лувен и Маргарет Уэстон
 Уильям Буршье (ум. 28 мая 1420), 1-й граф д’Э с 1419, констебль Лондонского Тауэра с 26 ноября 1415; жена: ранее 20 ноября 1405 Анна (Энн) Глостер (апрель 1383 — 16 октября 1438), дочь Томаса Вудстока, герцога Глостер, и Элеоноры де Богун, вдова Эдмунда Стаффорда, 5-го графа Стаффорда
 Генри Буршье (ок. 1404 — 4 апреля 1483), 2-й граф д’Э 1420—1449?, виконт Буршье с 1446, 5-й барон Буршье с 1432, 1-й граф Эссекс с 1461; жена: Изабелла Плантагенет (1409/21 сентября 1411 — 2 октября 1484), дочь Ричарда Конисбурга, 3-го графа Кембриджа, и Анны Мортимер
 Уильям Буршье (ум. 14 апреля 1471), 2-й виконт Буршье; жена: Анна Вудвиль (ум. 30 июля 1489), дочь Ричарда Вудвила, 1-го графа Риверса, и Жакетты Люксембургской
 Генри Буршье (до 1472 — 13 марта 1540), 2-й граф Эссекс и 6-й барон Буршье с 1483; жена: с ок. 1478 Мэри Сей (ум. после июня 1535), дочь сира Уильяма Сей из Броксбурна и Иссендена и Элизабет Фрей
 Анна Буршье (ум. 1571), 7-я баронесса Буршье с 1540; муж: с 9 февраля 1526 (аннулирован в 1552) Уильям Парр (14 августа 1513 — 28 октября 1571), 1-й барон Парр из Кендала в 1539—1553, 1559—1571, 1-й граф Эссекс в 1543—1553, 1559—1571, 1-й маркиз Нортгемптон в 1549—1553, 1559—1571
 Сисели Буршье; муж: сир Джон Деверё (1463 — 5 марта 1500/1501), 2-й барон Феррерс из Чартли
 сир Генри Буршье (ум. ок. августа 1458); жена: Элизабет Скейлз (ок. 1446 — 2 сентября 1473), 8-я баронесса Скейлз с 1460, дочь Томаса де Скейлза, 7-го барона Скейлза, и Эммы Уолесбург
 сир Хэмфри Буршье (ум. 1471), барон Кромвель; жена: Энн Стэнхоуп, дочь Ричарда Стэнхоуп и Мод Кромвель
 сир Джон Буршье (ум. 1495); 1-я жена: Элизабет Феррерс (1419 — до 23 января 1482), 6-я баронесса Феррерс из Гроуби, дочь сира Генри Феррерса из Гроуби и Изабеллы Моубрей, вдова Эдуарда Грея, 6-го барона Феррерс из Гроуби
 сир Томас Буршье; жена: Изабель Бейрр, дочь сира Джона Бейрра
 сир Эдвард Буршье
 Фальк Буршье (умер во младенчестве)
 Изабель Буршье (умер во младенчестве)
 Хью Буршье (умер во младенчестве)
 Флоренс Буршье (умерла после 1525)
 Томас Буршье (ок. 1413 — 30 марта 1486), епископ Вустера 1434—1443, епископ Эли 1443—1454, архиепископ Кентерберийский с 1454, лорд Верховный канцлер Англии с 1455, кардинал с 1467
 Уильям Буршье (ум. ок. 1470), 9-й барон Фицуорин; 1-я жена: Томасина Хенкефорд (1423—1453), 9-я баронесса Фицуорин, дочь Ричарда Хенкефорда и Элизабет Фицуорин; 2-я жена: Екатерина
 (от 1-го брака) Фальк Буршье (25 октября 1445 — 18 сентября 1479), 10-й барон Фицуорин с 1453; жена: Элизабет Динхем (ум. 19 октября 1516), дочь Джона Динхема, 6-го лорда Динхема, и Джоан Эрш
 Джон Буршье (20 июля 1470 — 30 апреля 1539), 11-й барон Фицуорин с 1479, 1-й граф Бат с 1536; 1-я жена: Сесилия Добене, дочь Жиля Добене, 1-го барона Добене, и Элизабет Арундел; 2- жена: Флоренс Бонвиль (1472 — октябрь 1524), дочь Джона Бонвиля из Хелнекера; 3-я жена: Элизабет Уэнтуорт (ум. после 1542), дочь сира Генри Уэнтуорта из Неттлстида
 (от 1-го брака) Джон Буршье (ок. 1499 — 10 февраля 1560), 12-й барон Фицуорин и 2-й граф Бат с 1524; 1-я жена: Элизабет Хангерфорд, дочь сира Уолтера Хангерфорда; 2-я жена: Элеанор Меннерс, дочь сира Джорджа Меннерса, 11-го барона Рос; 3-я жена: Маргарет Донингтон (ок. 1509 — 20 декабря 1561), дочь Джона Донингтона
 (от 1-го брака) Элизабет Буршье
 (от 2-го брака) Джон Буршье (1529 — 28 февраля 1556), лорд Фицуорин; жена Френсис Китсон (ум. 1586), дочь сира Томаса Китсона из Хенгрейва
 Уильям Буршье (ум. 12 июля 1623), 13-й барон Фицуорин и 3-й граф Бат с 1560; жена: с 7 августа 1583 Элизабет Рассел (ум. 24 марта 1605), дочь Френсиса Рассела, 2-го графа Бедфорда
 сир Эдвард Буршье (ум. 31 марта 1636), 14-й барон Фицуорин и 4-й граф Бат с 1623; 1-я жена: Дороти Сент-Джон, дочь Джона Сент-Джона из Блетсо и Дороти Рид; 2-я жена: с 1633 Энн Ловет, дочь сира Роберта Ловета из Лискомба и Энн Саундерс
 (от 1-го брака) Элизабет Буршье (1622 — 22 сентября 1670) муж: Базил Филдинг (ок. 1608 — 28 ноября 1675), 2-й граф Денбиг
 (от 1-го брака) Дороти Буршье (ок. 1626 — после 1660); 1-й муж: с ок. 4 июня 1646 Томас Грей из Стемфорда (1623 — до 8 августа 1657); 2-й муж: Густавус Мекуорт (ум. август 1659)
 (от 1-го брака) Анна Буршье (ок. 1628—1662); 1-й муж: с 3 марта 145/1646 Джеймс Кренфилд (ноябрь 1621—1651), 2-й граф Миддлсекс; 2-й муж: сир Чичестер Врей (1628—1668), 3-й баронет Врей из Требитча
 Френсис Буршье
 (от 2-го брака) Генри Буршье
 (от 2-го брака) сир Джордж Буршье (ок. 1535—1605); жена: Марта Говард, дочь Уильяма Говарда, 1-го барона Говарда из Эффингема
 сир Генри Буршье (1593 — 15 августа 1654), 15-й барон Фицуорин и 5-й граф Бат с 1636
 (от 2-го брака) Фальк Буршье
 (от 2-го брака) Мэри Буршье; муж: Хью Уиот из Эксетера
 (от 2-го брака) Сесилия Буршье; муж: Томас Пейтон из Плимута
 (от 3-го брака) Сюзанна Буршье
 (от 3-го брака) Бриджет Буршье; муж: Томас (Артур) Прайс из Вейнора
 (от 1-го брака) Элизабет Буршье (23 августа 1548); муж: Эдвард Чичестер (ум. июль 1522)
 (от 1-го брака) Дороти Буршье; муж: сир Джон Фалфорд
 Джоан Буршье; муж: с ок. декабря 1488 Джеймс Туше (ок. 1463 — 28 июня 1497), 7-й барон Одли
 Элизабет Буршье; 1-й муж: сир Эдвард Стэнхоуп из Ремптона (ум. 6 июня 1512); 2-й муж: сир Ричард Пейдж
 (от 2-го брака) Элизабет Буршье
 Джон Буршье (ок. 1415 — 15 мая 1474), 1-й барон Бернерс; жена: Марджери Бернерс (ум. 18 декабря 1475), дочь сира Ричарда Бернерса из Уэст Хорсли и Филиппы Дейлинридж
 Хамфри Буршье (1440/1444 — 14 апреля 1471); жена: Элизабет Тилни (ум. 4 апреля 1497), дочь сира Фредерика Тилни из Бостона
 Джон Буршье (1467 — 16 марта 1532), 2-й барон Бернерс с 1474; жена: Екатерина Говард, дочь Джона Говарда, 1-го герцога Норфолка, и Маргарет Чедуорт
 Мэри Буршье; муж: Александр Юнтон из Уэдли
 Джейн Буршье из Эшуэлторпа (ум. 17 февраля 1561/1562); муж: Эдмунд Ниветт (ум. 1 марта 1539)
 Анна Буршье (ум. после сентября 1530); муж: с 1492 Томас Фиенн (1471/1472 — 9 сентября 1534), 2-й барон Дакр
 Маргарет Буршье (1468—1551), баронесса Брайан, Леди Гувернантка детей короля Генриха VIII; муж: Томас Брайан из Шеддингтона (1464—1517)
 Джоан Буршье; муж: сир Генри Невилл из Латимера (ум. 14 июля 1469)
 Элеанор Буршье (ум. ноябрь 1474); муж: с 1424 Джон Моубрей (ум. 6 ноября 1461), граф Ноттингем, граф-маршал Англии, 6-й граф Норфолк и 3-й герцог Норфолк с 1432
 Джон Буршье

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Графы д’Э
Графы Эссекс
Бароны Буршье
Бароны Бернерс
Бароны Фицуорин
Графы Бат